Messier 16 (M16), een object aan de sterrenhemel
 M16 (vuurwapen), een vuurwapen
 M16 MGMC, een gemechaniseerd luchtafweergeschut met een M55 vierlingmitrailleur
 Een verkeersweg:
 M-16 (Bosnië en Herzegovina)
 M16 (Oekraïne)
 Een voormalige verkeersweg:
 M16 (Joegoslavië)